Natali (piosenkarka)
 Vincenzo Natali
 Cesare Natali

Zobacz też 
 Natalia (ujednoznacznienie)